Hurry Up and Smell the Rosies è il primo album in studio del tastierista Tom Brislin, pubblicato nel 2012.

Tracce

Formazione
Tom Brislin, voce, tastiera, basso, percussioni